43-й саммит «Большой семёрки» (G7) — международная встреча, прошла 26—27 мая 2017 года в Таормине, в Италии.

Первоначально планируемым местом проведения саммита была Флоренция, но позднее оно было перенесено в Таормину. Саммит имел большое политическое значение, так как он прошёл после выборов в Германии и сразу после выборов во Франции, а также это была первая встреча президента США Дональда Трампа и президента Франции Эмманюэля Макрона с главами государств G7.

Участники

Примечания 

Саммиты «Большой семёрки»
Май 2017 года
2017 год в политике
2017 год в Италии
Таормина